Fayum oder Fayyum steht für:

 Al-Fayyūm, Stadt in Ägypten
 Fayyum-Becken, Landschaft in Ägypten
 Gouvernement al-Fayyum, Verwaltungseinheit in Ägypten
 Fayyum (Fossillagerstätte), eine bedeutende Fossillagerstätte in Ägypten

Siehe auch:
 Fayum-Kultur